

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Wiele – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza 
 Wiele – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko 
 Wiele – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Wiele – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice